In der Handball-DDR-Liga der Frauen gewann in der Saison 1984/85 die BSG Lokomotive Rangsdorf die Staffel Nord und stieg nach elf Jahren wieder in die Handball-DDR-Oberliga auf. In der Staffel Süd siegte die Zweitvertretung vom SC Leipzig. Da zweite Mannschaften nicht aufstiegsberechtigt waren, stieg der Tabellenzweite die TSG Calbe als absoluten Neuling in das Oberhaus auf.


Staffel Nord 
Die Betriebssportgemeinschaft (BSG) Lokomotive Rangsdorf sicherte sich den Staffelsieg und stieg nach elf Jahren wieder in die Handball-DDR-Oberliga auf. Bis zum 16. Spieltag gab es einen Zweikampf mit der BSG FIKO Rostock, die dann aber ihre letzten vier Auswärtsspiele verloren. Die BSG Chemie PCK Schwedt musste in die Relegation, in der sie sich gegen die HSG DHfK Leipzig aus der Südstaffel behaupteten. Von den drei Aufsteigern aus der Bezirksliga konnten Motor Hennigsdorf mit Platz acht und EAW Treptow mit Platz neun die Klasse halten. Lediglich die HSG Wissenschaft Wismar stieg nach nur einem Jahr wieder in die Drittklassigkeit ab. Begleitet wurden sie von der BSG Post Magdeburg, die noch 1981/82 in der Oberliga spielten.

Abschlusstabelle 

 Aufsteiger in die DDR-Oberliga 1985/86   Teilnehmer an der Relegation zum Verbleib in der DDR-Liga   Absteiger in die Bezirksliga  (N) Aufsteiger aus der Bezirksliga

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel Süd 
Die TSG Calbe verspielte den Staffelsieg, durch eine Niederlage im letzten Auswärtsspiel bei der Betriebssportgemeinschaft (BSG) Blaue Schwerter Meissen. Damit ging der Staffelsieg an die Zweitvertretung des SC Leipzig, die jedoch nicht aufstiegsberechtigt waren und somit Calbe als absoluter Neuling in die Handball-DDR-Oberliga aufstieg. Als Aufsteiger aus der Handball-DDR-Bezirksliga traten die HSG TU Dresden und die BSG Fortschritt Heiligenstadt an. Mit einem achten Platz hielt Dresden die Klasse und Heiligenstadt stieg nach nur zwei Unentschieden postwendend wieder in die Drittklassigkeit ab. Begleitet wurden sie von der HSG DHfK Leipzig nach neunjähriger Zugehörigkeit, welche in der Relegation gegen den Nordvertreter Chemie PCK Schwedt verlor und der BSG Lokomotive Dresden nach 14-jähriger Zugehörigkeit.

Abschlusstabelle 

 Aufsteiger in die DDR-Oberliga 1985/86   Teilnehmer an der Relegation zum Verbleib in der DDR-Liga   Absteiger in die Bezirksliga  (N) Aufsteiger aus der Bezirksliga  (*) Zweitvertretungen waren nicht aufstiegsberechtigt  (**) BSG Chemie Meißen änderte während der Saison seinen Namen in BSG Blaue Schwerter Meissen

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Relegation 
In den Spielen der beiden Tabellenzehnten wurde der fünfte Absteiger in die Bezirksliga ermittelt.

|}
 Absteiger in die Bezirksliga

Aufstiegsrunde zur DDR-Liga 
Fünf Mannschaften aus den 15 Bezirksligen stiegen in die DDR-Liga auf. In fünf Gruppen zu je drei Mannschaften, ermittelten die 15 Bezirksmeister bzw. aufstiegsberechtigten Vereine die Aufsteiger. Die Erstplatzierten jeder Gruppe stiegen auf. Jede Mannschaft bestritt in ihrer Gruppe zwei Heimspiele und zwei Auswärtsspiele.

Staffel 1 
In der Staffel 1 spielten die Meister aus den Bezirken Rostock, Neubrandenburg und Frankfurt (Oder).
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 2 
In der Staffel 2 spielten die Meister aus den Bezirken Potsdam, Cottbus und Leipzig.
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 3 
In der Staffel 3 spielten die Meister aus den Bezirken Schwerin, Magdeburg und Berlin.
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 4 
In der Staffel 4 spielten die Meister aus den Bezirken Gera, Karl-Marx-Stadt und Dresden.
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 5 
In der Staffel 5 spielten die Meister aus den Bezirken Halle, Erfurt und Suhl.
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur

Weblinks 
 

1984
Handballsaison 1984/85